De massastart vrouwen op de Europese kampioenschappen schaatsen 2020 werd gereden op zondag 12 januari 2020 in het ijsstadion Thialf in Heerenveen, Nederland.

Het was de tweede editie van de Europese kampioenschappen afstanden en daarmee ook de tweede editie van de massastart. Er deden achttien vrouwen uit tien verschillende landen mee. Titelverdediger Francesca Lollobrigida werd in de eindsprint verslagen door de Nederlandse Irene Schouten, die Europees kampioene werd.

Uitslag 

vrouwen massastart
Massastart